Салинас Викторија има више значења:

 Општина Салинас Викторија (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салинас Викторија (Салинас Викторија, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику